Verzasca kan syfta på:

Geografi 
 Verzasca (flod) – flod i kantonen Ticino, Schweiz
 Verzasca (kommun) – kommun i kantonen Ticino, Schweiz
 Valle Verzasca – dal i kantonen Ticino, Schweiz